Luigi Taparelli d'Azeglio – gesuita, filosofo e studioso italiano
 Roberto Taparelli d'Azeglio – politico italiano, senatore del Regno di Sardegna
 Vittorio Emanuele Taparelli d'Azeglio – politico italiano, senatore del Regno d'Italia